Чёрный рынок:
 Чёрный рынок — торговля товарами или услугами, продажа которых запрещена или существенно ограничена.
 Чёрный рынок — крупный торговый центр, действовавший в городе Перми в XIX веке.
 Black Market — ограниченная серия комиксов, которую в 2014 году издавала компания Boom! Studios.